Серрадилья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Занимает площадь 259,53 км². Население — 1832 человека (на 2004 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса